Tenisowy Puchar Federacji w roku 2006 odbywał się w następujących terminach: 22 – 23 kwietnia (ćwierćfinały), 15 – 16 lipca (półfinały) i 15 – 16 września (finał).

Grupa Światowa

Mecze finałowe 
WŁOCHY 3:2 BELGIA
 Francesca Schiavone (Włochy) – Kirsten Flipkens (Belgia) 6:1, 6:3
 Justine Henin-Hardenne (Belgia) – Flavia Pennetta (Włochy) 6:4, 7:5
 Justine Henin-Hardenne (Belgia) – Francesca Schiavone (Włochy) 6:4, 7:5
 Mara Santangelo (Włochy) – Kirsten Flipkens (Belgia) 6:7 (3), 6:3, 6:0
 Francesca Schiavone / Roberta Vinci (Włochy) – Kirsten Flipkens / Justine Henin-Hardenne (Belgia) 3:6, 6:2, 2:0 krecz Belgijek

Rozgrywki strefowe

Europa i Afryka

Ameryka

Azja i Oceania

Grupa Światowa II

Grupa Światowa II – wyniki 
  –  4:1
  –  3:2
  –  4:1
  –  4:0

Drużyny wygrane awansują do barażów Grupy Światowej I, gdzie zmierzą się z przegranymi z ćwierćfinałów Grupy Światowej I. Drużyny przegrane zmierzą się w barażach Grupy Światowej II o pozostanie w tej grupie. Ich rywalami będą drużyny, które awansowały z Grup Strefowych I.

Baraże Grupy Światowej I 
  –  5:0
  –  3:2
  –  4:1
  –  3:2

Drużyny wygrane awansują do Grupy Światowej I w 2007 roku.

Baraże Grupy Światowej II 
  –  3:2
  –  walkower (konflikt zbrojny)
  –  5:0
  –  5:0

Reprezentacja Polski 
Polki w składzie: Alicja Rosolska, Klaudia Jans, Agnieszka Radwańska i Urszula Radwańska (kapitan: Piotr Radwański) awansowała ze strefy Europa / Azja II do strefy Euroazjatyckiej I. Pokonały Portugalię, Grecję i Łotwę w rozgrywkach grupowych, a w półfinale 3:0 Gruzję.

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006